Jean-Pierre Léaud (1944-), acteur français.
 Pierre Léaud (1909-1989), écrivain français, scénariste, romancier, dramaturge et assistant réalisateur, père de Jean-Pierre Léaud.

Patronyme français